I Can't Get Enough – singolo di Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez e J Balvin del 2019
 I Can't Get Enough – singolo di Cazzi Opeia del 2022